The Troubles, aanduiding voor twee perioden van onrust en geweld in de Ierse geschiedenis
 Troubles (boek), boek in het gothic genre van de Britse schrijver James Gordon Farrell
 Troubles (band), een Belgische band rond Dieter Troubleyn
 Troubles (film), televisiefilm van Christopher Morahan uit 1988